Villa Favorita – villa ad Ancona
 Villa Favorita – villa ad Ercolano
 Villa Favorita – villa a Lugano
 Villa La Favorita – villa alla periferia di Mantova, sede della corte di Ferdinando Gonzaga, VI duca di Mantova
 Villa La Favorita – o di Massapagani, villa a Firenze
 Villa La Favorita – già "Villa Certosa", villa a Roma
 Palazzina Cinese – conosciuta anche come "Villa La Favorita", a Palermo
 Villa da Porto – Zordan detta "La Favorita", villa nella frazione Monticello di Fara nel comune di Sarego (Provincia di Vicenza)